Sipilä je příjmení finského původu, které nosí více osobností:

 Elis Sipilä (1887–1958) – finská gymnastka
 Helvi Sipilä (1915–2009) – finská diplomatka a politička
 Juha Sipilä (* 1961) – finský politik
 Jukka Sipilä (1936–2004) – finský herec a režisér
 Tapio Sipilä (* 1958) – finský zápasník
 Tauno Sipilä (1921–2001) – finský běžec na lyžích
 Väinö Sipilä (1897–1987) – finský běžec na dlouhé tratě
 Wilho Sipilä (1858–1917) – finský politik